Grijsrugmiertangare
 Rode miertangare
 Roodkeelmiertangare
 Roodkuifmiertangare
 Zwartwangmiertangare